Giovanna del Portogallo si può riferire a due principesse della casa d'Aviz e una della casa di Trastámara:

Giovanna d'Aviz (1439-1475), principessa del Portogallo, regina consorte e poi reggente di Castiglia e Leòn quale moglie di Enrico IV di Castiglia
Giovanna d'Aviz (1452-1490), principessa e reggente del Portogallo, religiosa e santa
Giovanna la Beltraneja (1462-1530), regina di Castiglia e León, poi anche regina consorte del Portogallo quale moglie del re Alfonso V del Portogallo